Баштовий Сергій Іванович — полковник Збройних сил України, начальник штабу оперативного командування «Північ», кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

 Баштовий екскаватор — одноківшова установка для виймання і транспортування розкривних порід в напрямі, перпендикулярному їх переміщенню.
 Баштовий копер — постійна споруда, що зводиться над гирлом стовбура глибокої (звичайно понад 500 м) шахти.
 Баштовий кран — поворотний кран стрілового типу зі стрілою, закріпленою у верхній частині вертикально розташованої башти.
 Баштовий панцерник — тип бойових кораблів 19-го століття, перші кораблі де гармати було встановлено у гарматних баштах, замість бортового розташування гармат.

Примітки